Le terme radiopiloté peut faire référence à :
 Un émetteur de signal horaire tel que le DCF77 allemand qui transmet régulièrement des signaux de l'heure légale par ondes radio ;
 Un réveil ou une horloge radio-pilotée qui est synchronisé par l’émetteur de signaux horaire ;
 Le réseau de téléphonie mobile qui transmet régulièrement des signaux horaire ;
 Le signal RDS inclus la possibilité de transmettre un signal horaire.